Die Bhutan Women’s Football League 2017 war die 2. Spielzeit der Bhutanesischen Fußballliga der Frauen, amtierender Meister waren die Thimphu City Ladies. Meister in dieser Saison wurde die U-15 Mannschaft von Bhutan.

Modus 
Jede Mannschaft spielte in einer Hin- und einer Rückrunde insgesamt zweimal gegen jede andere.

Teilnehmer 
 Avalokita FC U-17
 Bhutan U-15
 Druk United FC
 FC Tertons
 Mandala FC
 Thimphu City FC

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Bhutan Women’s Football League 2017 (RSSSF)

Fußballsaison 2016/17
Fußballwettbewerb in Bhutan
Frauenfußballwettbewerb für Vereinsmannschaften